«Don’t Shut Me Down» — песня шведской группы ABBA, вышедшая 6 сентября 2021 года. Была выпущена звукозаписывающим лейблом Polar Music в качестве ведущего сингла к студийному альбому Voyage одновременно с «I Still Have Faith in You». Авторами композиции являлись Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Ведущую вокальную партию в ней исполняет Агнета Фельтског.

Запись стала самым успешным синглом с пластинки, войдя в хит-парады множества стран по всему миру.

О песне 
Композиция была задумана и записана ещё в 2017 году, когда участники коллектива только воссоединились для совместной работы после 35-летнего перерыва. 27 апреля 2018 года группа объявила о создании двух песен на своём сайте, одной из которых была «Don’t Shut Me Down». Дальнейшая работа над проектом по разным причинам затянулась, поэтому публикация всё время откладывалась. Из буклета CD-сингла следует, что запись прошла в стокгольмской студии Бенни Андерссона Riksmixningsverket, а микширование в Mono Music Studio (также основанной Андерссоном) растянулось на пять лет, с 2017 по 2021 год. Участникам квартета в работе помогали музыканты аккомпанирующего состава, давно знакомые с ними. Так гитарные партии на «Don’t Shut Me Down» выполнил , сотрудничавший с ансамблем с 1974 года, а ударные — , участвовавший в записи Super Trouper и The Visitors. Также был привлечён Стокгольмский концертный оркестр под руководством .

Наконец, 2 сентября 2021 года на официальном YouTube-канале квартета была проведена презентация грядущего лонгплея и продемонстрированы два видеоклипа, в том числе и к «Don’t Shut Me Down». Ролик представлял собой видеозарисовку с текстом песни. Его режиссёром был Майк Андерсон из производственной компании Able. За первые 24 часа видео собрало 1,4 миллиона просмотров, заняв при этом третье место в трендах самых популярных YouTube в двенадцати странах, включая Великобританию.

В лирическом плане «Don’t Shut Me Down» представляет собой монолог одинокой женщины в исполнении Агнеты Фельтског. По сюжету героиня песни долго сидит на скамейке в парке, наблюдая за происходящим вокруг. Всё это происходит неподалёку от дома её бывшего мужчины, с которым они расстались много лет назад. Под вечер она решается позвонить к нему в дверь, чтобы сообщить о своём перерождении и объясниться, в надежде, что её мужчина примет её. Повествование насыщено воспоминаниями женщины, массой мирских деталей, будничных событий, предшествующих судьбоносной встрече и в ходе неё. Музыкально песня легко перетекает от балладного предисловия в подобие евро-регги со старомодным диско-ритмом, нанизанным на нечёткие басы.

Восприятие 
Публика и критика приняли песню с одинаковым воодушевлением. Подавляющее большинство рецензий было в восторженных тонах. Так, британское независимое интернет-издание The Line of Best Fit сообщило, что этим треком, повышающим уровень серотонина в организме, группа подарила слушателям «Dancing Queen»-эйфорию, которую все так ждали. Антон Вагин из Афиша Daily считал, что таким образом ABBA воскрешают ровно то, за что планета Земля влюбилась в них. «Это всё тот же старорежимный поп с его наивностью и простотой, с его преклонением перед мелодией как центром композиции, с его направленностью в вечность. — пишет он, — Да, здесь нет никаких экспериментов. Да, это игра на ностальгии. Но нужно ли нам было что‑то иное? Нисколько». Наиболее интригующим аспектом записи признавались сюжетные стихи, говорящие об эмоциональном переживании персонажей и силе их духа. В них угадывались связи с сюжетами хитов прошлых лет. Алекс Джеффри из musicOMH увидел здесь продолжение сценария «One of Us», а  из The Age и  из The Guardian нашли развитие истории из «The Day Before You Came». Осознание же реальной истории шведского квартета, состоящего из двух распавшихся пар, вносило по мнению критиков свой вклад в восприятие и придавало песне дополнительный вес.

Как заключал Пэт Кинг из американского электронного издания Paste, включивший «Don’t Shut Me Down» в список 10 самых выдающихся песен коллектива: «Это не только безупречный пример их (музыкальной) силы, но и раскрытие загадки распада группы в словах песни. Со знакомым, живым, вдохновлённым диско ритмом песни, подобные этой, являются хорошим напоминанием о влиянии и значении, которое ABBA оставила после себя, когда они впервые попрощались, и о том, как важно это последнее возвращение сегодня».

Список композиций

Участники записи 

ABBA
 Агнета Фальтског — ведущий вокал
 Анни-Фрид Лингстад — вокал
 Бенни Андерссон — вокал, пианино, синтезатор
 Бьорн Ульвеус — вокал

Приглашённые музыканты
  — гитара
  — ударные инструменты
 The Stockholm Concert Orchestra:
  — дирижёр Стокгольмского концертного оркестра

Технический персонал
 Бенни Андерссон — продюсирование, сведение, аранжировки
 Бьорн Ульвеус — сопродюсер
 Бернард Лёр — звукорежиссёр, сведение, программирование
 Линн Фияль — ассистент звукорежиссёра
 Вильма Коллинг — ассистент звукорежиссёра
  — мастеринг
  — координатор
  — фото
 Бен Анселль — дизайн

Позиции в хит-парадах

Примечания

Литература 
 

Синглы 2021 года
Песни 2021 года
Песни ABBA
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом